Seron oder Séron steht für:

 Seron, ein Handelsgewicht in Guinea
 Séron, eine Gemeinde in Frankreich

Seron ist der Familienname folgender Personen:

 Magda Seron (* 1956), belgische Comiczeichnerin
 Pierre Seron (1942–2017), belgischer Comiczeichner

Siehe auch:

 Serone